Melrose Park ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Melrose Park (Florida)
 Melrose Park (Illinois)
 Melrose Park (New York)
 Melrose Park (Pennsylvania)
 Melrose Park (Tennessee)
 Melrose Park (Wisconsin), im Winnebago County

in Australien:
 Melrose Park (New South Wales)
 Melrose Park (South Australia)